Lugowoje (russisch ) heißen folgende geographische Objekte:
 Lugowoje (Region Altai, Kamen), im Rajon Kamen
 Lugowoje (Region Altai, Krasnogorskoje), im Rajon Krasnogorskoje
 Lugowoje (Region Altai, Schelabolicha), im Rajon Schelabolicha
 Lugowoje (Region Altai, Talmenka), im Rajon Talmenka
 Lugowoje (Amur, Belogorsk), im Rajon Belogorsk, Oblast Amur
 Lugowoje (Amur, Iwanowka), im Rajon Iwanowka, Oblast Amur
 Lugowoje (Belgorod) in der Oblast Belgorod
 Lugowoje (Iwanowo, Kineschma), im Rajon Kineschma in der Oblast Iwanowo
 Lugowoje (Iwanowo, Putschesch), im Rajon Putschesch in der Oblast Iwanowo
 Lugowoje (Jüdische Autonome Oblast)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Lugowoje (Kaliningrad, Gurjewsk) im Rajon Gurjewsk (Gutenfeld, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Lugowoje (Kaliningrad, Nesterow) im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad(bis 1938 Bilderweitschen, Kreis Stallupönen, 1938–1946 Bilderweiten, Kreis Ebenrode, Ostpreußen)
 Lugowoje (Kaliningrad, Prawdinsk), im Rajon Prawdinsk (Hohenfelde, Kreis Bartenstein, bis 1927 Kreis Friedland, Ostpreußen)
 Lugowoje, Ort im Rajon Neman (Bambe, 1938–1946 Heidenanger, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen), jetzt: Rjadino (Kaliningrad)
 Lugowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk (Blumenthal, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Lugowoje, untergegangener Ort im Rajon Slawsk (Schuppinnen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Lugowoje, untergegangener Ort im Rajon Polessk (Pustlauken, 1938–1946 Hallenau, sowie Stellienen, 1938–1946 Deimetal, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Lugowoje (Kurgan) in der Oblast Kurgan
 Lugowoje (Kursk) in der Oblast Kursk
 Lugowoje (Leningrad) in der Oblast Leningrad
 Lugowoje (Nischni Nowgorod, Gorodez), im Rajon Gorodez, Oblast Nischni Nowgorod
 Lugowoje (Nischni Nowgorod, Sergatsch), im Rajon Sergatsch, Oblast Nischni Nowgorod
 Lugowoje (Omsk) in der Oblast Omsk
 Lugowoje (Orenburg, Gratschowka), im Rajon Gratschowka, Oblast Orenburg
 Lugowoje (Orenburg, Ilek), im Rajon Ilek, Oblast Orenburg
 Lugowoje (Orenburg, Taschla), im Rajon Taschla, Oblast Orenburg
 Lugowoje (Orjol) in der Oblast Orjol
 Lugowoje (Pensa, Kolyschlei), im Rajon Kolyschlei,  Oblast Pensa
 Lugowoje (Pensa, Wadinsk), im Rajon Wadinsk,  Oblast Pensa
 Lugowoje (Primorje, Chorol), im Rajon Chorol, Region Primorje
 Lugowoje (Primorje, Kirowski), im Rajon Kirowski, Region Primorje
 Lugowoje (Primorje, Spassk), im Rajon Spassk, Region Primorje
 Lugowoje (Pskow) in der Oblast Pskow
 Lugowoje (Saratow, Balaschow), im Rajon Balaschow, Oblast Saratow
 Lugowoje (Saratow, Krasnoarmeisk), im Rajon Krasnoarmeisk, Oblast Saratow
 Lugowoje (Tjumen) in der Oblast Tjumen
 Lugowoje (Tula) in der Oblast Tula
 Lugowoje (Uljanowsk) in der Oblast Uljanowsk
 Lugowoje (Woronesch) in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Luhowe (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung
 Schreibweise Lugowoi

ru:Луговое